Моралеха-дель-Вино () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 20 км². Население — 1577 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Покровителем города считается святая дева де Ла Магдалена.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы